Tenaphalara är ett släkte av insekter. Tenaphalara ingår i familjen Carsidaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Tenaphalara